Kosel ist der Name folgender Orte:

 Kosel, Gemeinde in Schleswig-Holstein
 Kosel (Niesky), Ortsteil der Stadt Niesky in Sachsen
 Kozly u České Lípy, Gemeinde in Tschechien
 Kozly u Loun, Gemeinde in Tschechien
 Kozielno,  Ortschaft der Gemeinde Paczkow in Polen 
 Kosel, deutscher Name der Stadt Koźle in Polen
 Kosel (Ohrid) (; ), Ortschaft in der Gemeinde Ohrid in Mazedonien

Kosel ist der Familienname folgender Personen:
 Gerhard Kosel (1909–2003), deutscher Architekt und Präsident der Bauakademie
 Heiko Kosel (* 1966), deutsch-sorbischer Politiker (Die Linke), Landtagsabgeordneter in Sachsen
 Hermann Clemens Kosel (1867–1945), österreichischer Schriftsteller und Fotograf
 Hermann Kosel (1896–1983), österreichischer Maler und Graphiker
 Horst Kosel (1927–2012), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Sieghard Kosel (* 1939), deutscher Journalist und Politiker (PDS), Landtagsabgeordneter in Sachsen
 von der Kosel, Oberlausitzer Adelsgeschlecht, entstanden im 16. Jahrhundert als Bastardlinie der Herren von Schönburg

Kosel ist eine schwäbische Bezeichnung für Schwein

Siehe auch:
 Cosel
 Kozel